Le Sopha steht für:
 Le Sopha, conte moral, französische libertine Novelle (1742) von Claude-Prosper Jolyot de Crébillon
 Le Sopha, französisches fantastisches Märchen in drei Akten (1850) von Eugène Labiche

Siehe auch:
 Sofa (Begriffsklärung)